Sardinija () lahko je:

 Sardinija, avtonomna dežela Italijanske republike
 Sardinija, otok Sredozemskega morja
 Korzika in Sardinija, rimska provinca
 Sardegna, bojna ladja
 Sardinija, simfonična pesnitev Ennia Porrina
 Sardinija, olje z zaščiteno označbo porekla
 Sardegna, trajekt
 53252 Sardegna, asteroid
 Il Sardegna, časopis